Protoproviverra (Протопровивера — „прва Провивера”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Protoproviverra palaeonictides је тежила око 910 g.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Protoproviverra.

Временска распрострањенст рода Protoproviverra унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе